Biografie:
 Herman Melville – pisarz

Miejscowości w USA:
 Melville – miejscowość w stanie Luizjana, w parafii St. Landry
 Melville – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Suffolk
 Melville – jednostka osadnicza w stanie Rhode Island, w hrabstwie Newport
Gminy w USA:
 Melville (ang. Melville Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Audubon
 Melville (ang. Melville Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Renville
 Melville (ang. Melville Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Foster

Miejscowości w Kanadzie:
 Melville – miejscowość w prowincji Saskatchewan

Inne:
 Zatoka Melville’a – zatoka na wybrzeżu Grenlandii